Gezer steht für:

 Gezer, eine Stadt im alten Israel
 Gezer (Kibbuz), ein Kibbuz in Zentral Israel
 Gezer-Kalender, ein archäologisches Fundstück

Gezer ist der Familienname folgender Personen:

 Evren Gezer (* 1980), deutsche Radio-Moderatorin und Sprecherin
 Özlem Gezer (* 1981), deutsche Journalistin